Гранье — фамилия.

Известные носители  
 Гранье, Вальтер I — один из влиятельных баронов Иерусалимского королевства;
 Гранье, Евстахий I — влиятельный барон и коннетабль Иерусалимского королевства;
 Гранье, Жюльен — сеньор Сидона;

Составная фамилия 
 Гранье-Блан, Этьен Марселен — французский ботаник.
 Гранье-Дефер, Пьер (1927—2007) — французский кинорежиссёр и сценарист.

См. также 
 Гренье
 Граньё
 Грань
 Граньена-де-Сегарра
 Граньена-де-лес-Гарригуэ